

Населені пункти, муніципалітети 
 Ос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.
 Ос-і-Костеан (ісп. Hoz y Costean) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска. 
 Ла-Ос-де-ла-В'єха (ісп. La Hoz de la Vieja) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель. 
 Ос-де-Хака (ісп. Hoz de Jaca, араг. Oz de de Tena) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска. 
 Мембібре-де-ла-Ос (ісп. Membibre de la Hoz) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сеговія. 
 Ос-Марсійон (фр. Os-Marsillon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 
 Ос-Бланкос (гал. Os Blancos, ісп. Blancos) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Оренсе.

Персоналії

Абревіатури 
 Операційна система